Sandemose ist der Familienname folgender Personen:

 Aksel Sandemose (geb. Axel Nielsen; 1899–1965), dänisch-norwegischer Schriftsteller
 Bjarne Sandemose (1924–2013), norwegischer Filmschaffender